El Torneig de Bucarest 2019, oficialment conegut com a BRD Bucharest Open 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La sisena edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 21 de juliol de 2019 al Arenele BNR de Bucarest (Romania).

La kazakh Elena Rybakina va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
WTA Tour 2019